White Boy oder White Boys steht für:

 White Boy Rick, US-amerikanischer Film von Yann Demange (2018)
 White Boys Blue, australisches Performanceduo
 Whiteboys, irischer Geheimbund

Siehe auch:
 Dirty White Boy
 The Whitest Boy Alive, deutsche Band